Присад може да се отнася за:

 Присад, село в област Бургас, България;
 Присад, село в област Добрич, България;
 Присад, село в община Прилеп, Република Македония;
 Присад, проход в планината Бабуна, Република Македония.